Натуральне число 175
 175 рік до нашої ери
 175 рік нашої ери